Habsburgische Niederlande steht für:
 Burgundische Niederlande, die Besitzungen des Hauses Habsburg als Erbe des Hauses Valois-Burgund 1477–1522/56
 Spanische Niederlande, die Besitzungen der spanischen Linie der Habsburger als Könige von Spanien 1522/56–1714
 Österreichische Niederlande, die an das Haus Österreich nach dem Spanischen Erbfolgekrieg zurückgefallenen Besitzungen 1714–1795

Siehe auch:
 Südliche Niederlande
 Statthalter der habsburgischen Niederlande – ein Überblick